Iulia steht für:

 eine Form des weiblichen Vornamens Julia
 Iulia (Tulcea), ein Dorf in Rumänien
 die Gens Iulia, siehe Julier